"Wind Beneath My Wings" é a canção de sucesso número 1 da carreira da cantora-atriz Bette Midler e canção-tema do filme Beaches.

Singles de 1989
Grammy Award para canção do ano